Eisenthal ist der Ortsname von

 Eisenthal (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Eisenthal (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Eisenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Kenneth B. Eisenthal (* 1933), US-amerikanischer Physikochemiker

Siehe auch:
 Eisental